Cet article présente la liste des villes d'Arabie saoudite.

Villes d'Arabie saoudite classé par population

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Géographie de l'Arabie saoudite, Provinces d'Arabie saoudite

Liens externes 
 Département Central de l'Information et des Statistiques
 City Population

Arabie saoudite
Liste en rapport avec l'Arabie saoudite